Артюховка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Артюховка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Артюховка — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Артюховка — деревня в Октябрьском районе Курской области.

Украина 
 Артюховка — село в Роменском районе Сумской области.
 Артюховка — село в Змиёвском районе Харьковской области.